O Campeonato Gaúcho de Rugby de 2016 da 1ª divisão foi disputado entre seis equipes, de 12/03/2016 até 26/06/2016. Foi jogado em turno único com as quatro melhores colocadas disputando semifinais e finais, enquanto os dois últimos disputaram a 5ª colocação, sendo que o perdedor desta disputa jogou uma partida de repescagem contra o campeão da Divisão de Acesso - Segunda Divisão Gaúcha, de 2016.

FASE DE GRUPOS

Classificação Fase de Grupos

FASE FINAL

Semifinais

Finais - 04/06/2016 
Decisão do 3º Lugar

Charrua 15 - 13 Serra, Estádio da Montanha

Decisão do 1º Lugar

Farrapos 17 - 13 San Diego, Estádio da Montanha

Farrapos, Heptacampeão Gaúcho, 2010-16

Taça Estímulo 

No agregado, Brummers 32- 29 Centauros, Centauros obrigado a disputar repescagem contra o Campeão da Divisão de Acesso, Universitário de Santa Maria.

Repescagem 
Em 26/06/2016 foi disputada em Santa Maria a vaga para o Campeonato Gaúcho de Rugby de 2017, sendo a mesma conquistada pelo URSM, com a vitória pelo placar de 14 - 11 sobre o Centauros, de Estrela, sendo este rebaixado para a Divisão de Acesso para o ano de 2017.

Legendas das Tabelas 
Pts - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; D - Derrotas; PBO - ponto-bônus ofensivo (4 tries ou mais na mesma partida); PBD - Ponto-bônus defensivo (Derrota por 7 ou menos pontos de diferença);

PP - Pontos pró; PC - Pontos contra.

Pontuação 
Vitória - 4 pontos

Empate - 2 pontos

Derrota - 0 pontos

Ponto Bônus Ofensivo - 4 tries ou mais na mesma partida

Ponto Bônus Defensivo - Derrota por 7 pontos ou menos de diferença

Curiosidades 
Maior placar do campeonato: San Diego 104-0 Centauros

Maior diferença de pontos: San Diego 104-0 Centauros

Média de pontos por jogo na Fase de Grupos: 58,40 pontos por partida

Média de pontos por jogo na fase Final: 33,33 pontos por partida

Média de pontos do campeonato: 51,24 pontos por partida

Melhor ataque: Farrapos, 354 pontos

Melhor defesa: Farrapos, 65 pontos

Pior ataque: Centauros, 57 pontos

Pior defesa: Centauros, 309 pontos

Fontes: Portal do Rugby  Federação Gaúcha de Rugby e Blog Gaúcha 2020

Referências